La Temporada 2011 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2011.

Clubes campeones

Torneos locales

Primera División

Apertura

Clasificación 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

Play-Off

Campeón

Clausura 

Se juega entre el 29 de julio y 18 de diciembre de 2011.

Clasificación 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Play-Off

Campeón

Tabla Acumulada 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Primera B

Tabla Anual de posiciones 
Fecha de actualización: 20 de noviembre de 2011

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

Campeón 

Rangers también asciende a la Primera División como Vicecampeón.

Tercera A 

Fase final 

Fecha de actualización: 12 de noviembre

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Campeón

Tercera B 

Fase final

Fecha de actualización: 29 de octubre

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Campeón 

Deportes Valdivia también asciende a la Tercera División como Subcampeón.

Copa Chile

Campeón

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los equipos que fueron a la Copa Libertadores 2011 son:
 Universidad Católica: Cuartofinalista. Perdió en cuartos de final frente a Peñarol (V: 2-0, L: 2-1)
 Colo-Colo: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Cerro Porteño y  Santos (6 PJ, 3 PG, 0 PE, 3 PP, 15 GF, 16 GC)
 Unión Española: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Universidad Católica, Vélez y Caracas (6 PJ, 1 PG, 1 PE, 4 PP, 7 GF, 11 GC)

Copa Sudamericana 

Los representativos chilenos son:

 Deportes Iquique: Eliminado en segunda ronda por Universidad Católica (1-2 y 0-0).
 Universidad Católica: Octavofinalista. Perdió en octavos de final frente a Vélez Sarsfield (0-2 y 1-1).
 Universidad de Chile, Campeón. Derrotó a Liga de Quito en la final (1-0 y 3-0).

Final Ida

Final Vuelta

Selección nacional

Selección adulta 
	 	
La selección adulta de Chile participó durante este año en la Copa América 2011, en Argentina. Además, Inicia su etapa clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil.

El equipo fue dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, pero el 4 de febrero presentó su renuncia a la banca de la selección por diferencias con la directiva de la ANFP. El día 24 del mismo mes, Claudio Borghi asumió oficialmente como nuevo estratega nacional.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección disputó en el curso del año 2011.

</center>

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|1 de septiembre de 2011
| Abtwil, Suiza
| F. C. Abtwil-Engelburg
|align=center| 1 - 13
|<center>Amistoso<center>
|<small>Vargas Gutiérrez Sánchez  Orellana Rubio Meneses 
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|2 de septiembre de 2011
| Estadio Alfonso Lastras RamírezSan Luis Potosí, México
| México sub-22
|align=center| 1 - 3
|<center>Amistoso<center>
|<small>Campos Toro Fernandes Muñoz 
|- align=left bgcolor=LemonChiffon
|6 de septiembre de 2011
| Curicó, Chile
| México sub-22
|align=center| 2 - 2
|<center>Amistoso|<small>Carrasco Muñoz 
|}

Estadísticas 

 Victorias: 7
 Empates: 5
 Derrotas: 5
 Goles a favor: 26
 Goles en contra: 23
 Diferencia de goles: +3
 Rendimiento: 51,0%
 Total de Partidos: 17

Goleadores

Selección sub-20

Selección sub-17

Selección sub-15

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra
 Anexo:Temporada 2011 (Chile) - Asistencia de Público

 
Temporadas del fútbol chileno